Свеженькая — название населённых пунктов в России:

 Свеженькая — посёлок при станции в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Свеженькая — посёлок в Шацком районе Рязанской области.